Sehne bezeichnet:

 Sehne (Anatomie), Verbindung zwischen Muskel und Knochen
 Bogensehne, einen Teil des Bogens als Waffe oder des Bogens eines Streichinstruments
 Sehne (Geometrie), eine Strecke, die zwei Punkte einer ebenen Kurve verbindet
 Sehne (Graphentheorie), eine Kante eines Graphen, die zwei Knoten eines Kreises verbindet, selbst jedoch nicht Teil des Kreises ist
 Profilsehne, in der Aerodynamik die gedachte Verbindungslinie zwischen Vorder- und Hinterkante eines Profils
 Sehne Backwaren

Siehe auch: